Die All England 1932 fanden vom 28. Februar bis zum 6. März 1932 in London statt. In dieser 29. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats gab es in vier von fünf Disziplinen neue Titelträger. Lediglich Herbert und Betty Uber konnten ihren Titel im Mixed verteidigen.

Austragungsort 
 Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster

Finalresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Weblinks 
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=singfreepressb19320329.2.24.7

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1932
1932
Sportveranstaltung in der City of Westminster